Ра́менье, ра́мень — по Далю, лес, соседний с полями, с пашней. По другой трактовке, глухой темнохвойный (чаще всего еловый) лес в Европейской части России.

Топоним

Архангельская область 
 Раменье — деревня в Вельском районе.
 Раменье — деревня в Коношском районе.

Владимирская область 
 Раменье — деревня в Вязниковском районе.
 Раменье — деревня в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Раменье — деревня в Грязовецком районе.
 Раменье — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Раменье — деревня в Сямженском районе.
 Раменье — деревня в Тарногском районе.
 Раменье — деревня в Устюженском районе, сельское поселение Желябовское.
 Раменье — деревня в Устюженском районе, Никифоровское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Устюженском районе, Устюженское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Череповецком районе, Ягницкое сельское поселение.
 Раменье — деревня в Череповецком районе, Яргомжское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Раменье — деревня в Вичугском районе.
 Раменье — деревня в Палехском районе.

Калужская область 
 Раменье — деревня в Юхновском районе.

Кировская область 
 Раменье — село в Кумёнском районе.
 Раменье — деревня в Орловском районе.
 Раменье — деревня в Подосиновском районе.
 Раменье — деревня в Унинском районе.

Костромская область 
 Раменье — деревня в Вохомском районе.
 Раменье — деревня в Нейском районе.
 Раменье — деревня в Октябрьском районе.
 Раменье — деревня в Парфеньевском районе.
 Раменье — деревня в Пыщугском районе.
 Раменье — деревня в Чухломском районе.

Ленинградская область 
 Раменье — деревня в Волховском районе.

Московская область 
 Раменье — деревня в Дмитровском районе.
 Раменье — деревня в Лотошинском районе.
 Раменье — село в городском округе Шаховская.

Новгородская область 
 Раменье — деревня в Боровичском районе.
 Раменье — деревня в Волотовском районе.
 Раменье — деревня в Любытинском районе.
 Раменье — деревня в Мошенском районе.
 Раменье — в Боровёнковском сельском поселении Окуловского района.
 Раменье — в Угловском городском поселении Окуловского района.
 Раменье — деревня в Хвойнинском районе.

Псковская область 
 Раменье — деревня в Дедовичском районе.
 Раменье — деревня в Дновском районе.
 Раменье — деревня в Новосокольническом районе.
 Раменье — деревня в Псковском районе.
 Раменье — деревня в Струго-Красненском районе.

Рязанская область 
 Раменье — посёлок в Шацком районе.

Смоленская область 
 Раменье — деревня в Вяземском районе.

Тверская область 
 Раменье — деревня в Андреапольском районе.
 Раменье — деревня в Бежецком районе, Михайловогорское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Бежецком районе, Фралёвское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Весьегонском районе, Ёгонское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Весьегонском районе, Кесемское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Калязинском районе, Нерльское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Калязинском районе, Семендяевское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Кимрском районе, Горицкое сельское поселение.
 Раменье — деревня в Кимрском районе, Печетовское сельское поселение.
 Раменье — деревня в Краснохолмском районе.
 Раменье — деревня в Кувшиновском районе.
 Раменье — деревня в Лихославльском районе.
 Раменье — деревня в Осташковском районе.
 Раменье — деревня в Рамешковском районе, сельское поселение Высоково.
 Раменье — деревня в Рамешковском районе, сельское поселение Ильгощи.
 Раменье — деревня в Ржевском районе.
 Раменье — деревня в Селижаровском районе.
 Раменье — деревня в Спировском районе.
 Раменье — деревня в Старицком районе.
 Раменье — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область 
 Раменье — деревня в Борисоглебском районе.
 Раменье — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Раменье — деревня в Даниловском районе.
 Раменье — деревня в Любимском районе.
 Раменье — деревня в Мышкинском районе.
 Раменье — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района.
 Раменье — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района.
 Раменье — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Раменье — село в Ярославском районе.

См. также 
 Большое Раменье
 Верхнее Раменье
 Малое Раменье
 Нижнее Раменье
 Раменка
 Раменки
 Раменское
 Рамень
 Рамешки
 Спас-Раменье

Примечания

Литература